Pali hace referencia a varios artículos:

India
 Pali, idioma.
 Pali (Madhya Pradesh), ciudad de la India en el estado de Madhya Pradesh.
 Canon Pali, antiguos textos budistas escritos en el idioma pali, que constituyen el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo theravada

Personas
 Pali (cantante), Juan Pablo Hernández Smith, cantante chileno.
El Pali, Francisco de Asís Palacios Ortega, cantaor y compositor sevillano.